Christopher Stevens, Tábori Pál (1908–1974) író, forgatókönyvíró, műfordító egyik írói neve
Christopher Stevens (1960–2012) amerikai jogász, diplomata